A Boston szó jelentései világszerte:

Dél-afrikai Köztársaság

 Boston város a Dél-afrikai Köztársaságban

Fülöp-szigetek

 Boston

Kanada

Boston, város Kanadában

Egyesült Államokbeli városok

Boston, város, Massachusetts állam fővárosa
Boston, város Georgia államban
Boston, város Indiana államban
Boston város Kentucky államban
Boston város Missouri államban
Boston, város New York államban
Boston, város Texas államban

Egyesült Királyság
 
Boston, város az angliai Lincolnshire-ben, a többi hasonnevű város névadója

Zene

Boston, amerikai együttes az 1970-es, 1980-as években
Boston, az amerikai keringő eredeti neve, ma több keringőtípus összefoglaló neve